TFD steht für:

 Teach First Deutschland, eine gemeinnützige Bildungsinitiative
 Thin Film Diode, siehe Dünnschichtdiode

 Türkisches Fernsehen in Deutschland, ein von Millî Görüş betriebener Fernsehsender

Abkürzung